Süper Lig 2011/2012 var den 54:e säsongen av Süper Lig, den högsta fotbollsserien i Turkiet. Fenerbahçe var regerande mästare. Den första matchen i serien var planerad att spelas den 7 augusti 2011, men efter skandalen med uppgjorda matcher i Turkiet, började serien istället den 9 september 2011 och avslutades den 12 maj 2012. Galatasaray vann sin 18:e titel. Ett nytt format infördes denna säsong, då klubbarna efter ordinarie säsong fick spela i två playoff-grupper för avgöra vilken omgång spelarna skulle starta i Champions League och Europa League. Poängen efter ordinarie säsong halverades inför playoff-spelet.

Lag 
Bucaspor, Kasımpaşa och Konyaspor blev nedflyttade vid slutet av säsongen 2010–11.

De nedflyttade lagen ersattes av TFF First League 2010/2011 mästaren Mersin İdman Yurdu, tvåan Samsunspor och playoff-vinnaren Orduspor. Samsunspor återvände till Süper Lig efter 5 år i lägre divisioner och Mersin İdman Yurdu blev uppflyttade i Turkiets högsta division för första gången på 28 år. Orduspor återvände till Süper Lig efter 25 år i lägre divisioner.

Lagöversikt

Tränarbyten

Tabeller

Poängtabell
Färgförklaring
  Avancemang till kvalspel om plats i Uefa Champions League 2012/2013
  Avancemang till kvalspel om plats i Uefa Europa League 2012/2013

Resultattabell

Position efter omgång

Playoff till Europaspel

Uefa Champions League

Poängtabell

Beşiktaş var avstängd från Europaspel 2012–13
Trabzonspor var med i playoff-omgången då Fenerbahçe, vinnaren av Turkiska cupen 2011/2012, redan var kvalificerade till Champions League. Dessutom, eftersom Beşiktaş är avstängda ett år från europeisk fotboll, gick platserna i Europa League ett steg ner, så Bursaspor startade i tredje kvalificeringsomgången samt Eskişehirspor startande i andra kvalificeringsomgången.

Resultattabell

Uefa Europa League

Poängtabell

Resultattabell

Kvalificerings playoff-match till Uefa Europa League 2012/2013
Beşiktaş (fjärde placerat lag i Champions League gruppen) och vinnaren av Europa League gruppen skulle spela en match om en plats i andra kvalificeringsomgången i UEFA Europa League 2012/2013. Men matchen avbröts då Bursaspor, finalist i Turkiska cupen 2011/2012 mot Champions League-kvalificerade Fenerbahçe, vann Europa League gruppen. Bursaspor förlorade cupfinalen, och som ett resultat av detta, kvalificerade de sig för andra kvalificeringsomgången i Europa League, och Beşiktaş kvalificerade sig för tredje kvalificeringsomgången i Europa League. Men den 30 maj 2012 stängde Uefa av Beşiktaş ett år från spel i Uefa-tävlingar, vilket betydde att platserna i Uefa Europa League gick ner ett steg. Bursaspor var ursprungligen även avstängda från spel i Europa League, men detta ändrades av Idrottens skiljedomstol.

Skytteliga 
''Inkluderar playoff-matcher

Referenser 

2011/2012
Fotbollssäsongen 2011/2012
2011 i Turkiet
2012 i Turkiet